72-я гвардейская стрелковая Красноградская Краснознамённая дивизия — воинское подразделение Вооружённых cил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирована 1 марта 1943 года путём преобразования 29-ой стрелковой дивизии.

В действующей армии с 1 марта 1943 года по 11 мая 1945 года.

С 19 марта 1943 года дивизия заняла рубеж по восточному берегу Северского Донца и сразу же вступила в бой.

С 5 июля 1943 года принимала участие в Курской битве (южный фас Курской дуги), была вытеснена с занимаемых рубежей, с началом наступления заняла их вновь, форсировала Северский Донец, приняла участие в освобождении городов Мерефа и Красноград, форсировала Днепр, захватив плацдарм (за успешное форсирование Днепра и проявленные при этом мужество и героизм 27 гвардейцам дивизии было присвоено звание Героя Советского Союза), освобождала Левобережную Украину, освобождала Кировоград, форсировала Южный Буг.

9 апреля 1944 года вступила на территорию Молдавии, находилась в обороне на границе с Румынией, 18 августа 1944 года приступила к прорыву Тыргул-Фрумосского укреплённого района в предгорьях Восточных Карпат. 30 августа 1944 года перешла границу, января 1945 года форсировала Грон, овладела городом Камендин, в течение боёв февраля 1945 года была выбита с плацдарма, восстановила положение, и форсировав Мораву, вступила на территорию Австрии, закончила войну неподалёку от Праги

Дивизия прозвана солдатами «незаменяемой, непромокаемой и непросыхаемой», в связи с тем, что дивизия никогда на сколько-нибудь длительное время не отводилась с передовой ни в резерв, ни на отдых, ни на переформирование.

После войны дивизия входила в состав Центральной группы войск (Венгрия), в январе 1946 года переведена в Киевский военный округ. 3 июля 1946 года дивизия преобразована в 7-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду, с сохранением наград дивизии. Однако 1 октября 1953 года на базе этой бригады была восстановлена 72-я гвардейская стрелковая дивизия.

4 июня 1957 года формирование преобразовано в 72-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. На конец 1980-х 72-я дивизия входила в состав 1-й гвардейской общевойсковой армии Киевского военного округа. Управление и все подразделения дивизии размещалось в г. Белая Церковь Киевской области. После 1992 года вошла в состав ВС Украины и переименована в механизированную. В 2002 году преобразована в механизированную бригаду с тем же номером.

В ноябре 2012 году копия Боевого знамени 72-й гвардейской стрелковой дивизии, оригинал которого находится на вечном хранении в Центральном музее Вооружённых сил России, была торжественно передана официальной делегации Республики Казахстан. Торжественная церемония передачи Боевого знамени прошла 13 ноября 2012 года в Волгограде, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Спецрейс боевого самолёта, которым в Астану была доставлена реликвия, встретил почётный караул, мимо которого под звуки духового оркестра было торжественно пронесено расчехлённое Боевое знамя. Оно навечно размещено в Военно-историческом музее Республики Казахстан в Нур-Султане.

Подчинение 
 Воронежский фронт, 64-я армия, — на 1 апреля 1943 года
 Воронежский фронт, 7-я гвардейская армия, 24-й гвардейский стрелковый корпус — с 1 мая 1943 года
 Степной фронт, 7-я гвардейская армия, 25-й гвардейский стрелковый корпус — с 18 июля 1943 года
 2-й Украинский фронт, 7-я гвардейская армия, 25-й гвардейский стрелковый корпус — на 1 января 1944 года
 2-й Украинский фронт, 7-я гвардейская армия, 24-й гвардейский стрелковый корпус — на 1 апреля 1944 года
 2-й Украинский фронт, 53-я армия, 24-й гвардейский стрелковый корпус — на 1 января 1945 года
 2-й Украинский фронт, 7-я гвардейская армия, 24-й гвардейский стрелковый корпус — на 1 апреля 1945 года

Состав

Командование

Командиры 
Дивизией (в 1946—1953 — 7-й гв. осбр) командовали:
  Лосев, Анатолий Иванович (1 марта 1943 — 24 марта 1945), генерал-майор
  Баталов, Григорий Михайлович (25 марта 1945 — 25 апреля 1945), подполковник (врид)
 Панков, Александр Гаврилович (26 апреля 1945 — 16 июля 1945), полковник
  Берестов, Пётр Филиппович (16 июля 1945 — 21 января 1947), генерал-майор
 Хвостов, Алексей Яковлевич (28 марта 1947 — 24 апреля 1950), генерал-майор
 Мальцев, Александр Григорьевич (24 апреля 1950 — 6 ноября 1956), полковник, с 31 мая 1954 — генерал-майор
  Громов, Иван Иванович (6 ноября 1956 — 27 июля 1961), полковник, с 9 мая 1961 — генерал-майор
 Соколовский, Евгений Васильевич (27 июля 1961 — 6 апреля 1967), полковник, с 2 февраля 1963 — генерал-майор
 Кауркин, Иван Иванович (9 августа 1967 — 1970), генерал-майор

Заместители командира 
 .
 Панов, Иван Дмитриевич (?? февраля 1946 года — ?? ноября 1950 года), полковник
 .

Начальники штаба 
 .

Награды 
 19 сентября 1943 года — Почётное наименование «Красноградская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 19 сентября 1943 года за отличие в боях за освобождение Краснограда.
 8 января 1944 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.

Награды частей дивизии:
 222-й гвардейский стрелковый ордена Ленина Краснознаменный полк.
 224-й гвардейский стрелковый орденов Суворова и Александра Невского полк
 229-й гвардейский стрелковый Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова полк
 155-й гвардейский артиллерийский Краснознамённый ордена Кутузова полк

Отличившиеся воины дивизии 
  Акулишнин, Фёдор Васильевич, гвардии капитан, командир 81-го гвардейского отдельного сапёрного батальона.
  Баталов, Григорий Михайлович, гвардии майор, командир 229-го гвардейского стрелкового полка.
  Бондаренко, Иван Тихонович, гвардии рядовой, сапёр-разведчик 81-го отдельного гвардейского сапёрного батальона.
  Быковский, Виктор Иванович, командир санитарного взвода 224-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант медицинской службы. Герой Советского Союза. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра в ночь на 25 сентября 1943 года.
  Гаркуша, Фёдор Иванович, командир взвода конной разведки 224-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант.
  Гетьман, Михаил Романович, гвардии рядовой, разведчик 229-го гвардейского стрелкового полка.
  Гриб Алексей Фёдорович, наводчик орудия 229-го гвардейского стрелкового полка, гвардии сержант.
  Дякин, Михаил Васильевич, начальник артиллерии 229-го гвардейского стрелкового полка, гвардии капитан. Герой Советского Союза. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра в ночь на 25 сентября 1943 года.
  Каримов, Али Каримович, гвардии ефрейтор, стрелок 229-го гвардейского стрелкового полка.
  Карпеткин, Григорий Андреевич, гвардии младший лейтенант, командир взвода пешей разведки 224-го гвардейского стрелкового полка.
  Козаков, Александр Фёдорович, гвардии красноармеец, сапёр 229-го гвардейского стрелкового полка.
  Колесников, Владимир Михайлович, командир пулемётной роты 229-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза. Награждён 1 ноября 1943 года за то, что умело управляемая им рота в бою на северо-востоке посёлка Маслова Пристань уничтожила более 300 солдат и офицеров гитлеровцев и 14 пулемётных точек. Проявил героизм лично уничтожив в том же бою ещё 200 солдат противника.
  Коновченко, Илья Потапович, командир отделения 222-го гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец. Награждён 26 октября 1943 года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.
  Кузнецов, Василий Григорьевич, заместитель командира батальона 229-го гвардейского стрелкового полка, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза. Награждён 27 авгутста 1943 года за отвагу и умелое руководство боем батальона у станции Топлинка посёлка Маслова Пристань Шебекинского района Курской области 5 июля 1943 года. Несмотря на сложную обстановку, он не растерялся, остановил отход роты и организовал эффективный огонь по наступавшему противнику. Сам подбил из ПТР два танка, а огнём «Максима» истребил не один десяток гитлеровцев.
  Кузнецов, Георгий Антонович, гвардии старший лейтенант, полковой инженер 229-го гвардейского стрелкового полка. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Лосев, Анатолий Иванович, гвардии генерал-майор, командир дивизии. Награждён 26 октября 1943 года за форсирование Днепра.
  Панежда, Пётр Алексеевич, гвардии сержант, помощник командира взвода 75-й гвардейской отдельной разведывательной роты. Награждён 26 октября 1943 года за форсирование Днепра.
  Пантелеев, Гавриил Фролович, гвардии старший лейтенант, адъютант старший батальона 224-го гвардейского стрелкового полка. Награждён 26 октября 1943 года за форсирование Днепра.
  Поляков, Иван Кузьмич, гвардии ефрейтор, связист взвода связи 1-го стрелкового батальона 224-го гвардейского стрелкового полка. Герой Советского Союза. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Решилин, Иван Фёдорович, гвардии красноармеец, стрелок 222-го гвардейского стрелкового полка. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Ржевский, Павел Максимович, гвардии красноармеец, разведчик 75-й гвардейской отдельной разведывательной роты. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Сабельников, Фёдор Сидорович, командир 222-го гвардейского стрелкового полка, гвардии майор. Представлен к званию Героя Советского Союза за умелое руководство полком при форсировании Днепра и личное мужество.
  Семёнов, Андрей Платонович, гвардии красноармеец, стрелок 224-го гвардейского стрелкового полка. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Сидюков, Алексей Фёдорович, гвардии красноармеец, снайпер 222-го гвардейского стрелкового полка. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Стрепетов, Григорий Михайлович, командир роты 222-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Уласовец, Александр Игнатьевич, гвардии подполковник, командир 224-го гвардейского стрелкового полка. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Фартушный, Дмитрий Васильевич, командир роты 229-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра в ночь на 25 сентября 1943 года.
  Химич, Василий Сидорович, гвардии красноармеец, телефонист роты связи 222-го гвардейского стрелкового полка. Награждён 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра.
  Хроменков, Иван Устинович, командир 155-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии майор. Герой Советского Союза. Награждён 26 октября 1943 года за обеспечение переправы подразделений дивизии при форсировании Днепра в ночь на 25 сентября 1943 года.
  Швец, Иван Стефанович, гвардии лейтенант, командир 5-й стрелковой роты 222-го гвардейского стрелкового полка. 
  Юдашкин, Гирш Хацкелевич, парторг батальона 229-го гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант. Награждён посмертно 26 октября 1943 года за отвагу при форсировании Днепра в ночь на 25 сентября 1943 года.

Примечания

Литература 
 Виноградов, Тимофей Захарович — Дорогое — навсегда. — М.: Воениздат, 1977
 Гудкова, Галина Даниловна — Будут жить! — Мол. гвардия, 1986
 Алексеев, Михаил Николаевич — Мой Сталинград — ИТРК, 2003
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Краткий биографический словарь — М.: Военное издательство,2000.
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть первая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 428 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.211-212.
 Дубицкий А. На грозовом ветру. Военно-исторический очерк о 72-й Гвардейской Красноградской Краснознаменной стрелковой дивизии. — Алма-Ата: Главная редакция общественно-политической литературы, 1970.

Ссылки 

 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Справочник
 Сайт 117 отдельного разведывательного батальона
 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Советская гвардия
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году